Abbot puede referirse a:

Lugares

 Abbot (cráter), un cráter lunar.
 Abbot (Maine), pueblo en el condado de Piscataquis, estado estadounidense de Maine.

Otros usos 

 Bomba de Abbot, pequeña bomba portátil que se utiliza para administrar soluciones medicamentosas a través de un sistema de infusión intravenosa.
 Fat Abbot, personaje basado en Fat Albert, de la serie de televisión Fat Albert and the Cosby Kids.
 USS Abbot , el nombre utilizado por dos destructores de la Armada de los Estados Unidos en honor del Comodoro Joel Abbot.